Felix Oberrauch – hockeista su ghiaccio italiano
 Max Oberrauch – hockeista su ghiaccio italiano
 Robert Oberrauch – ex hockeista su ghiaccio, imprenditore, politico e dirigente sportivo italiano